Kohlwald steht für:

 Kohlwald (Baiersbronn), Weiler der Gemeinde Baiersbronn im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg
 Kohlwald (Sulzbach-Laufen), Hof im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg
 Kohlwald (Fichtelgebirge), Gebirgszug im Fichtelgebirge
 Kohlwald (Bullau), höchste Erhebung im hessischen Odenwaldkreis

Siehe auch:
 Grube Kohlwald
 Kohlenwald